Титул чемпиона мира по международным шашкам в 1951 году разыгрывали голландцы Пит Розенбург (чемпион мира) и победитель турнира претендентов 1951 года Рейнир Корнелис Келлер (Нидерланды). Матч проходил с 1 по 19 сентября в нескольких городах Нидерландов. Победил Пит Розенбург.

График поездок по городам Голландии

Таблица матча

Партии 
Первая результативная партия в мачте сыграна уже во второй партии
Пит Розенбург — Рейнир Корнелис Келлер
1. 31-26 19-23 2. 34-30 14-19 3. 30-25 19-24 4. 25x14 10x19 5. 40-34 5-10 6. 36-31 10-14 7. 34-29 23x34 8. 39x30 14-20 9. 41-36 18-23 10. 31-27 13-18 11. 27-21 16x27 12. 32x21 8-13 13. 21-16 9-14 14. 30-25 17-22 15. 37-32 11-17 16. 44-39 6-11 17. 42-37 4-9 18. 37-31 22-28 19. 33x22 17x37 20. 31x42 11-17 21. 46-41 1-6 22. 41-37 18-22 23. 37-31 12-18 24. 38-32 6-11 25. 43-38 2-8 26. 31-27 22x31 27. 26x37 8-12 28. 36-31 17-22 29. 31-26 11-17 30. 45-40 24-29 31. 39-34 22-28 32. 50-45 17-22 33. 26-21 20-24 34. 32-27 22x31 35. 37x26 18-22 36. 38-32 28x37 37. 42x31 13-18 38. 31-27 22x31 39. 26x37 18-22 40. 47-41 9-13 41. 49-43 3-8 42. 41-36 14-20 43. 25x14 19x10 44. 37-31 10-14 45. 31-27 22x31 46. 36x27 13-18 47. 43-38 15-20 48. 38-32 20-25  2-0

Чемпион мира охватил позицию многократного чемпиона Голландии и к 48-му ходу у черных в позиции 9х9 закончились полезные ходы.

Вторая результативная партия в мачте сыграна в девятой партии.
Рейнир Корнелис Келлер — Пит Розенбург
1. 31-26 19-23 2. 34-30 14-19 3. 30-25 19-24 4. 25x14 10x19 5. 40-34 5-10 6. 36-31 10-14 7. 34-29 23x34 8. 39x30 14-20 9. 41-36 18-23 10. 31-27 13-18 11. 27-21 16x27 12. 32x21 8-13 13. 21-16 9-14 14. 30-25 17-22 15. 37-32 11-17 16. 44-39 6-11 17. 42-37 4-9 18. 37-31 22-28 19. 33x22 17x37 20. 31x42 11-17 21. 46-41 1-6 22. 41-37 18-22 23. 37-31 12-18 24. 38-32 6-11 25. 43-38 2-8 26. 31-27 22x31 27. 26x37 8-12 28. 36-31 17-22 29. 31-26 11-17 30. 45-40 24-29 31. 39-34 22-28 32. 50-45 17-22 33. 26-21 20-24 34. 32-27 22x31 35. 37x26 18-22 36. 38-32 28x37 37. 42x31 13-18 38. 31-27 22x31 39. 26x37 18-22 40. 47-41 9-13 41. 49-43 3-8 42. 41-36 14-20 43. 25x14 19x10 44. 37-31 10-14 45. 31-27 22x31 46. 36x27 13-18 47. 43-38 15-20 48. 38-32 20-25 0-2

Чемпион мира переиграл в классике, при переходе в эндшпиль черные поставили белым неотвратимую угрозу и выиграли на 52-м ходу.

После второго поражения Рейниру Корнелису Келлеру требовалось для победы в матче выиграть три партии в оставшихся 11 играх.

Претендент смог отыграть лишь одну партию — в 14-й партии, в эндшпиле на 71-м ходу. 
Пит Розенбург — Рейнир Корнелис Келлер
1. 34-29 19-23 2. 40-34 14-19 3. 45-40 10-14 4. 50-45 5-10 5. 29-24 20x29 6. 33x24 19x30 7. 34x25 18-22 8. 32-27 12-18 9. 37-32 7-12 10. 35-30 1-7 11. 31-26 22x31 12. 26x37 18-22 13. 39-34 13-18 14. 36-31 17-21 15. 32-28 22x33 16. 38x29 14-19 17. 29-24 8-13 18. 34-29 23x34 19. 30x39 19x30 20. 25x34 21-26 21. 31-27 11-17 22. 43-38 10-14 23. 38-33 14-19 24. 34-30 15-20 25. 30-25 18-23 26. 25x14 19x10 27. 37-32 10-14 28. 33-28 14-19 29. 39-33 7-11 30. 44-39 12-18 31. 42-38 17-22 32. 28x17 11x31 33. 41-36 31-37 34. 32x41 18-22 35. 40-34 16-21 36. 36-31 26x37 37. 41x32 9-14 38. 49-43 23-28 39. 32x23 19x28 40. 34-30 6-11 41. 33-29 11-17 42. 39-33 28x39 43. 43x34 22-28 44. 29-24 21-27 45. 38-33 28x39 46. 34x43 3-8 47. 46-41 13-19 48. 24x13 8x19 49. 41-37 14-20 50. 43-38 2-7 51. 45-40 7-12 52. 48-42 20-24 53. 40-35 12-18 54. 38-32 27x38 55. 42x33 18-22 56. 37-32 17-21 57. 32-28 22-27 58. 47-41 27-31 59. 28-22 31-36 60. 41-37 21-27 61. 22x31 36x27 62. 33-28 24-29 63. 30-25 19-24 64. 37-32 27x38 65. 28-22 38-43 66. 22-18 43-48 67. 18-12 29-34 68. 12-7 34-39 69. 25-20 24x15 70. 35-30 39-44 71. 30-24 48-37 0-2

Ссылки 
 Страничка матча на сайте toernooibase

Примечания 

Шашки в Нидерландах
Международные спортивные соревнования в Амстердаме
Херлен
Международные спортивные соревнования в Хилверсюме
Сентябрь 1951 года
Спорт в Нидерландах в 1951 году